«Лю́ба, де́ти и заво́д…» — российский комедийный телесериал-ситком производства Амедиа. Является адаптацией американского сериала «Грейс в огне» (—).

На телеканале СТС ситком стартовал 12 сентября 2005 года в 21:00 и первоначально принёс внушительные рейтинги, однако в январе 2006 года его показ был перенесён на 18:30 по причине недостаточно высоких для канала рейтингов. В результате, из 110 первоначально запланированных серий было снято только 70.

Сюжет 
Любовь Орлова — разведённая многодетная мать, живущая в вымышленном подмосковном городе Бабкинске (вероятно, намёк на реальный город Дедовск, также до 1960 года существовал город Бабушкин, ныне вошедший в состав Москвы). Чтобы прокормить себя и своих детей, она устраивается на работу аппаратчицей на химкомбинат, в чисто мужской коллектив. Очень скоро там все полюбили её за общительность и остроумие. В свободное от работы время Любе не дают скучать её лучшая подруга взбалмошная Настя Пряхина с мужем — офицером погранвойск Вовой, бывший супруг Жорик, всегда элегантный друг Артур и многие другие персонажи.

В ролях 
 Татьяна Догилева — Любовь Орлова
 Игорь Стам — Миша, старший (внебрачный) сын Любы
 Павел Владимиров — Костя Орлов, старший сын Любы
 Диана Шпак — Лиза Орлова, дочь Любы
 Максим Белоконь — Павлик Орлов, младший сын Любы
 Игорь Золотовицкий — Георгий Орлов («Жорик»), спившийся бизнесмен, бывший муж Любы
 Нонна Гришаева — Настя Пряхина, официантка в баре «Дубки», лучшая подруга Любы
 Валерий Лернер — Владимир Пряхин («Вовчик»), офицер ВДВ, муж Насти, друг Любы
 Ольга Волкова — Евгения Александровна Орлова, мать Жорика, бывшая свекровь Любы
 Александр Пашутин — Эдуард Георгиевич Орлов, отец Жорика, бывший свёкор Любы
 Валерий Гаркалин — Артур, друг (ухажёр) Любы
 Расми Джабраилов — Иван Иванович Косточкин, начальник Любы
 Сергей Серов — Борис Денисов, начальник Любы
 Владимир Виноградов — Виктор Семёнов, коллега Любы
 Павел Ильин — Роман Самойленко, хозяин аптеки «Здоровый дух»
 Татьяна Корнух — Вера Гусева, бизнес-леди, сестра Любы
 Дмитрий Прокофьев — Валентин Синицын, ухажёр Любы
 Юлия Сулес — Марина Борзова
 Валерий Шальных — Сергей
 Алексей Ванин — Герман
 Константин Юшкевич — Кирилл

Съёмочная группа 
 Главный автор: Михаил Марфин
 Авторы сценария: Юрий Исаков, Евгений Антропов, Александр Кагарманов, Денис Каймаков, Артем Логинов, Олег Петров
 Режиссёр-постановщик: Леонид Мазор
 Оператор-постановщик: Юрий Щиренко
 Художники-постановщики: Виктор Черкашин, Александр Бурков
 Телевизионный режиссёр: Карен Захаров
 Главный редактор: Андрей Яковлев
 Набор актёров: Александра Яковенко
 Операторы: Алексей Гриценко, Юрий Тимошенко, Андрей Яременко, Алексей Яцевский
 Звукорежиссёры: Максим Казаков, Олег Титов
 Исполнительный продюсер: Ирина Кузнецова
 Креативный продюсер: Леонид Мазор
 Продюсеры: Александр Акопов, Александр Роднянский, Наталия Шнейдерова, Константин Наумочкин

Факты 
 Главная героиня получила своё имя в честь легендарной советской актрисы Любови Орловой.
 Сестёр Орловых зовут как христианских мучениц: Вера, Надежда, Любовь.

Примечания

Ссылки 
 Люба… на сайте ruskino.ru + полный список актёров
 Татьяну Догилеву заперли на заводе Комсомольская правда, 16 сентября 2005

Телесериалы России 2000-х годов
Телесериалы России, запущенные в 2005 году
Телесериалы России, завершённые в 2006 году
Телесериалы СТС
Комедийные телесериалы России
Телесериалы-ситкомы России
Амедиа